Lo Pin ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Pin (Gard), Département Gard
 Le Pin (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne